Karimabad – quartiere di Karachi, Pakistan
 Karimabad – città della Valle dello Hunza nei Territori del Nord, Pakistan